Il singolare del Heineken Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo.

Jiří Novák ha battuto in finale Brett Steven 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Thomas Enqvist (secondo turno)
  MaliVai Washington (quarti)
  Jonas Björkman (primo turno)
  Jakob Hlasek (primo turno)

 Brett Steven (finale) 
 Àlex Corretja (secondo turno) 
 Francisco Clavet (secondo turno) 
 Jiří Novák (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BellSouth Open 1996
ATP Tour 1996